Østrig Rundt 2018 var den 70. udgave af det østrigske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 7. til 14. juli 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Ben Hermans fra .

Ryttere og hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

8. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

 
 

2018
UCI Europe Tour 2018